Akatsuka ist der Familienname folgender Personen:
 Takashi Akatsuka (* 1973), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Fujio Akatsuka (1935–2008), japanischer Manga-Zeichner
 Hiroyuki Akatsuka (* 1940), japanischer Sportschütze